Вель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 140 км на південь від Орлеана, 14 км на південь від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Фотогалерея

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 381 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 968,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Вель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр